Виктор Сотников () — российский легкоатлет, специалист по тройным прыжкам. Выступал за сборную России по лёгкой атлетике в середине 1990-х годов, победитель и призёр первенств национального значения, участник летних Олимпийских игр в Атланте. Представлял Санкт-Петербург.

Биография 
Виктор Сотников родился 12 сентября 1974 года. Занимался лёгкой атлетикой в Санкт-Петербурге.

Впервые заявил о себе на взрослом всероссийском уровне в сезоне 1995 года, когда успешно выступил на чемпионате России в Москве — с результатом в 16,81 метра изначально занял в тройном прыжке второе место, но после дисквалификации победителя Василия Сокова поднялся в итоговом протоколе на первую позицию.

В 1996 году стал серебряным призёром на зимнем чемпионате России в Москве, выступил на чемпионате Европы в помещении в Стокгольме, с личным рекордом в 17,11 метра выиграл серебряную медаль на летнем чемпионате России в Санкт-Петербурге. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Атланте — прыгнул здесь на 16,84 метра, расположившись в итоговом протоколе соревнований на девятой строке.

Впоследствии оставался действующим спортсменом вплоть до 1998 года, хотя в последнее время уже не показывал сколько-нибудь значимых результатов на международной арене.

Женат на известной российской легкоатлетке Ольге Сотниковой (Рублёвой), выступавшей на двух Олимпийских играх.

Примечания 

Прыгуны тройным России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты Санкт-Петербурга